Puji bezeichnet:

 Puji (Jiangling) (普济镇), Großgemeinde des Kreises Jiangling in der chinesischen Provinz Hubei
 Puji (Liuyang) (普迹镇), Großgemeinde der Stadt Liuyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Puji (Puge) (普基镇), Großgemeinde des Kreises Puge in der chinesischen Provinz Sichuan
 Puji (Wangcang) (普济镇), Großgemeinde des Kreises Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan